Personal rapid transit, een vervoerssysteem
 Partido Revolucionario de Trabajadores uit Argentinië
 Partido Revolucionario de los y las Trabajadores uit Mexico
 Polskie Radio i Telewizja, zie PRT (omroep)
 Provinciaal Reconstructie Team, een militair reconstructieteam
 Pivotal Response Teaching een communicatietraining voor mensen met autisme
 Paratrooper Research Team een website over WO2-onderzoek